Miejscowości w USA:
 Waterbury – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie New Haven
 Waterbury – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Dixon
 Waterbury – wieś w stanie Vermont, w hrabstwie Washington
 Waterbury – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Washington
Gminy w USA:
 Waterbury (ang. Waterbury Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie New Haven
 Waterbury (ang. Waterbury Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Redwood
 Waterbury (ang. Waterbury Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Washington